Democratici Indipendenti – partito politico ceco
Democratici Indipendenti – partito politico sudafricano